Grupa Lotos
 LTS (Long-term support) – typ specjalnych wydań oprogramowania o przedłużonym okresie wsparcia.